Butan je razdeljen na dvajset dzongkhagov (okrajev), ki jih upravljajo organi imenovani »Dzongkhak Tshokdu«. V določenih thromde (urbanih občinah), je občinska administracija neposredno podrejena nadrejeni okrajni administraciji (Dzongkhak). V večini ruralnih skupnosti, ruralne občine Gewogs (geos)  (skupina vasi) upravljajo organi imenovani Geo Tshokde.

Urbane občine (thromde) volijo župane (thrompons), ki vodijo administracijo in predstavljajo svoje občine v Okrajnih skupščinah (Dzongkhag Tshogdu). Ruralne občine geo pa izvolijo svojega glavarja imenovanega gap, namestnika glavarja imenovanega mangmis, ki je tudi član Okrajne skupščine (Dzongkhak Tshokdu), ter druge člane občinskega sveta (Geo Tshokde). Osnovne volilne enote v Butanu so chiwog, del ruralnih občin kot jih razmeji Volilna komisija.
Kraljevina Butan je na najvišji ravni najprej razdeljena na štiri pokrajine (Dzongkha: Dzongdey), kar pa sicer ni uradna upravna delitev ampak bolj zgodovinska. 

Glede na raven gre torej delitev na naslednje ravni uprave:
 4 pokrajine (Dzongdey, zgodovinske)
 20 okrajev (Dzongkhag)
 31 podokrajev (Dungkhag)
 201 občina (Gewog) in  61 mestec
 Chiwogs (volilne enote)
 vasi

Grafikon okrajev 

[1] Samo sedem okrajev ima podokraje (dungkhag).

Statistični podatki po pokrajinah

Glej tudi 
 Dzong

Viri